Prudnice je naselje u Općini Brdovcu, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 2,61 km2. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 688 stanovnika.

Stanovništvo

Izvori 

Naselja u Zagrebačkoj županiji